MBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbambanakira (Isole Salomone)